Леваши́ () — село, административный центр Левашинского района Республики Дагестан.

Образует сельское поселение «село Леваши», как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Селение расположено центральной части Левашинского района, на левом берегу реки Халагорк (бассейн реки Параулозень), на высоте 1222 метров над уровнем моря. Находится в 85 км к юго-западу от Махачкалы и в 67 км к юго-востоку от ближайшей железнодорожной станции Буйнакск.

Население 

 Национальный состав
Даргинцы — 9083 чел. (96,09 %). Проживает также некоторое количество людей других национальностей.
Известные уроженцы

Этимология 
Название села состоит из даргинских слов Лагьа («голубь») и Ша («село»), что значит «Голубь-село». Как объясняли местные старожилы, такое название возникло от внешнего сходства селения с голубем, или гнездом голубя. Старая, центральная часть аула, расположенная на небольшом круглом холме, напоминает в какой-то степени гнездо голубя.

История 

Первоначально Леваши располагался на возвышенности, которую левашинцы называют «Кьякь» — что означает холм. Ныне в данной местности расположено селение Кака-махи.

Потом на этих землях стали приобретать себе мулки (от арабского мульк — собственность, владение) кроме акушинцев и выходцы из других даргинских сёл. Так возникло село Леваши.

Считается, что село Леваши — отсёлок селения Акуша. Вместе с тем, по имеющимся сведениям, в конце XVIII века селение Леваши уже существовало как сложившийся населённый пункт. Кроме того, известно, что левашинцы, как и все жители акушинских хуторов, хоронили умерших на кладбищах села Акуша. Это продолжалось до начала XIX века.

Левашинцы занимались земледелием и скотоводством. Основными зерновыми культурами, которые выращивали левашинцы являлись — пшеница, ячмень, рожь, овес, просо, лён и конопля. Позднее сеяли и кукурузу. Вторым основным занятием левашинцев было животноводство. Преобладающее место в животноводстве занимали разведение крупно-рогатого скота. Разводили коров и быков. С помощью быков пахали землю, перевозили тяжести и т. д.

Животноводство, как и земледелие, играло большую роль в экономической жизни левашинцев. Экономическая необеспеченность вынуждала левашинцев искать заработок за пределами селения. Поэтому небольшими группами левашинцы уходили в равнинный Дагестан (преимущественно в Хасавюрт) на дополнительные заработки.

В Леваши, как и в других селах, было организованное общинное управление. Влиятельными людьми были кади и будун, которые решали все шариатские дела. Дела джамаата решал и юзбаши, который избирался жителями села из состоятельных людей. В Левашах работал окружной суд, который состоял из 7 человек и разбирал дела. После введения в силу «Положение о сельском управлении в Дагестане» от 26.04.1868 года, сельский старшина в Левашах назначался окружным начальником на неопределенный срок. Он был обязан созывать сход, а также следить за сохранением порядка в обществе, взимал штрафы и т. д.

Селение Леваши всегда играло и играет в истории Дагестана значительную роль. Оно расположено в самом центре Дагестана, поэтому население все время было в гуще военных и политических событий.

В средние века и позднее, вплоть до присоединения Дагестана к России, территория села и района, входила в состав Федерации вольных обществ Акуша-Дарго. Х. -М. Хашаев без указания каких-либо источников утверждал, что Леваши также было частью Мехтулинского ханства.

Активную роль в борьбе народов Дагестана за независимость сыграло местное население. Отряды местных обществ участвовали в разгроме войск Надир-шаха. Главным событием XIX века являлась Кавказская война и борьба горцев против царского колониализма. Мужество горцев в сражении у села Леваши в 1819 году с армией генерала Ермолова отображено в песнях и преданиях.

С окончанием военных действий в 1860 году и образованием Дагестанской области, село Леваши вошло в Даргинский округ.

В Леваши проходили многочисленные боевые действия в ходе Восстания в Дагестане и Чечне 1877 года.

В 1919 году произошло знаменитое Ая-какинское сражение, ставшей переломным этапом всей гражданской войны и иностранной интервенции в Дагестане, в котором участвовали и левашинцы.

В селе Леваши 19 октября 1919 года на чрезвычайном собрании представителей горцев, борющихся на фронтах против деникинцев, был создан Совет обороны Северного Кавказа и Дагестана. Управлял Советом обороны Али-Хаджи Акушинский, сыгравший значимую роль в этом историческом периоде. Штаб Совета располагался в Леваши.

9 октября 1920 года в Леваши проходил съезд горской бедноты. В его работе приняли участие много делегатов. На этом съезде с пламенной речью выступил Г. К Орджоникидзе.

Проездом в Гуниб, летом 1928 года в Леваши остановился М-И. Калинин, где он выступил перед собравшимся народом.

Левашинский сельский совет был организован декретом ВЦИК от 20.01.1921 года, в составе Акушинского участка Даргинского округа. В 1928 году вошел в состав Левашинского кантона, а с 1929 года — в состав Левашинского района.

В 1929 году в Дагестане было проведено новое районирование, и постановлением Президиума ВЦИК на территории бывшего Даргинского округа, в результате разукрупнения был образован Левашинский район в составе Дагестанской АССР, с районным центром в селении Леваши. Съезд сыграл большую роль в мобилизации сил на подавление антисоветского мятежа.

В Левашах началась работа по формированию партизанских отрядов. После изгнания деникинцев, бывший организатор партизанского движения секретарь окружного комитета партии левашинцев Муса Карабудагов с другими товарищами сформировал партизанский отряд, комиссаром которого был избран М. Карабудагов. Руководители Дагкома РКЦ(б) выехали тогда в Леваши для организации непосредственного руководства борьбой против мятежа. В боях с бандами Гоцинского отличился даргинский отряд под командованием А. Богатырёва и М. Карабудагова.

Особое место в истории борьбы горцев за власть Советов занимает прославленный герой гражданской войны, известный всей республике левашинец Муса Карабудагов, командир партизанского отряда, боровшегося против деникинцев. Когда отряд вёл борьбу против Гоцинского, напавшего на Красных партизан в горах между Хунзахом и Ботлихом, его отряд был уничтожен в селе Мочох, Муса Карабудагов был тяжело ранен в бою и на поле боя скончался. Тело Мусы было перевезено в Леваши и похоронено на кладбище.

В 1927 году в Левашах была открыта советская школа. В школе было 8 классов. В 1939—1940 учебном году в Левашах состоялся первый выпуск учащихся средней школы. Среди выпускников были только две девушки, местная Омарова Патимат и русская Веселицкая Тамара.

В 1933—1934 годах был образован колхоз «им. Коминтерна». Его первым председателем был Гасан Мусаханов, участник Великой Отечественной войны.

На основании Закона Республики Дагестан от 13.01.2005 года № 6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан» муниципальное образование «село Леваши» наделено статусом «сельское поселение».

В селе родился председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов, а также его сын, президент Дагестана, Магомедсалам Магомедов.

Хозяйство 
Леваши — важный торговый центр Внутригорного Дагестана.

 Сыродельный, комбикормовый заводы и другие предприятия.
 Садоводство и овощеводство: выращивание капусты, пшеницы, ячменя, овса, кукурузы, картофеля.
 Разведение крупного рогатого скота, овец, коз.
 Добыча пильного камня.

Достопримечательности 
 Канал Хаджаркент, пробитый в скалах в 1940-х годах.
 Дворец спорта (2005 год).
 Могила партизанских командиров Алибека Богатырева и Мусы Карабудагова.
 Памятники: М. Карабудагову; на братской могиле красных партизан, погибших в сентябре 1920 года, защищяя свой аул от банд

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Левашинского района
Муниципальные образования Левашинского района
Сельские поселения Дагестана
Районные центры Дагестана